L'expression Tournoi de France fait référence à trois tournois de football qui se sont déroulés en France :
 Tournoi de France (1988) : tournoi remporté par la France. 
 Tournoi de France (1997) : tournoi, en préparation de la Coupe du monde de football de 1998, organisé en France, remporté par l'Angleterre.
 Tournoi de France (football féminin) : tournoi amical féminin de football créé en 2020, se déroulant au mois de mars de manière annuel, réunissant 4 nations dont l'équipe de France.

 L'expression Tournoi de France fait référence à un tournoi de volley-ball qui s'est déroulé en France :
 Tournoi de France (volley-ball) : tournoi amical de volley-ball entre sélections nationales féminines créé en 2022. La 1 édition, préparatoire au Championnat du monde 2022, est remportée par le Japon.

 Tournoi de France est un nom donné rétroactivement au tournoi de tennis des Championnats de France qui s'est tenu annuellement à Roland-Garros entre 1941 et 1945.